Mound City kan syfta på:

 Mound City, Illinois
 Mound City, Kansas
 Mound City, Missouri
 Mound City, South Dakota